Dorfkirche Schartau steht für folgende Kirchen in Sachsen-Anhalt:

 Dorfkirche Schartau (Rochau) im Ortsteil Schartau der Gemeinde Rochau, Landkreis Stendal
 St. Sebastian (Schartau), Kirche im Ortsteil Schartau der Stadt Burg (bei Magdeburg), Landkreis Jerichower Land